«Мама» — советская и российская музыкальная поп-группа, творческий проект С. Кузнецова.

История 
В марте 1989 года ещё находясь в составе группы «Ласковый май» композитор Сергей Кузнецов и клавишник Александр Прико, воспитанник детского дома г. Акбулак Оренбургской области, записали магнитоальбом «Взрослые», а вскоре покинув скандальный коллектив, создали свою собственную музыкальную группу - «Мама». Вместе с ними «Ласковый май» покинули ударные Игорь Игошин и клавишные/бас-гитара Вячеслав Пономарёв. 
 

В последствии к созданному коллективу присоединились Сергей Седов (воспитанник того же детского дома, как и Александр Прико и Игорь Игошин) и лидер-гитарист Александр Ларионов, работавший до этого в популярной московской рок-группе «Магнит».В 1990 году в группу пришел Григорий Герасимов ( Распутин) так же он был первым солистом студии Сергея Кузнецова. 

Позже появились барабанщик Сергей Серков, бывший участник группы «Ласковый май» и музыкального коллектива Константина Пахомова и постановщик светотехнических эффектов Геннадий Андриевских.

7 мая 1989 года группа «Мама» впервые публично выступила в Ленинграде, выступление коллектива было включено в прямой эфир Центрального телевидения.

За время своего существования коллектив записал три магнитоальбома, однако часть песен уже публично обнародованного репертуара «Мамы» перезаписал, как "собственные" произведения "Ласковый май" технически записав в студии вокал Юрия Шатунова на копии фонограмм песен С. Кузнецова.

Несмотря на многочисленные успешные выступления и хороший гастрольный график проект группа «Мама» был закрыт Сергеем Кузнецовым 30 августа 1992 года.

Дискография

Источники 
 Медиапортал LMstyleFM

Поп-группы СССР
Поп-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1992 году
Сергей Борисович Кузнецов
Воспитанники детских домов